Gmina Bobrowniki bezeichnet Landgemeinden in Polen
 Gmina Bobrowniki (Powiat Będziński), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Schlesien; siehe Bobrowniki (Powiat Będziński)
 Gmina Bobrowniki (Powiat Lipnowski), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern